Olek – zdrobnienie od imienia Aleksander

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Olek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, pow. nakielskim, w gminie Szubin
 Olek – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łysomice
 Olek – kolejowa bocznica szlakowa i dawny przystanek osobowy tamże
 Olek – część wsi Galewice w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Olek – część wsi Miechowa w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna

Film 
 Olek – polski film fabularny z 2006 r. w reż. Sławomira Kulikowskiego

Osoby 
 Olek - pseudonim Agaty Oleksiak, artystki pochodzenia polskiego.